The Quill – programma del 1983 per home computer
 The Quill – gruppo musicale svedese